İliç (district), een district van de Turkse provincie Erzincan
İliç (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing